La lutte contre l'apartheid peut référer à :
l'opposition internationale à l'apartheid hors d'Afrique du Sud. Cette opposition a commencé principalement à se manifester après le massacre de Sharpeville, intervenu le  dans le township de Vereeniging dans la province du Transvaal.

l'opposition interne à l'apartheid, au sein même d'Afrique du Sud, constituée de partis politiques parlementaires et extra-parlementaires, de syndicats, de mouvements associatifs et d'églises, catholiques et anglicanes d'Afrique du Sud. Durant les années 1980, elle atteignait son apogée en constituant une coalition sociale très large comprenant également l’establishment intellectuel et les milieux d’affaires anglo-saxons comme l’Anglo American.

Notes et références